Елена Ивановна Прушакевич (по мужу Аверкиева; ) — революционерка, народница.

Биография 
Елена Ивановна Прушакевич родилась около 1850 года в семье ссыльного поляка, дослужившегося до коллежского асессора в городе Архангельске Архангельской губернии, ныне город — административный центр Архангельской области.

Училась в Архангельской гимназии, возможно не окончила.

В 1873 году отбывавший ссылку в Архангельске Порфирий Иванович Войнаральский пригласил работать наборщицами в подпольную типографию Елену Прушакевич, её сестру Юлию, Ефрузину Викентьевну Супинскую, Елизавету Федоровну Ермолаеву и Ларису Тимофеевну Зарудневу. В декабре 1873 года они приехали в Москву, поселились в нумерах Кокорева и стали работать в типографии Ипполита Никитича Мышкина. Они входили в московский кружок, организованный Порфирием Ивановичем Войнаральским и предложили Мышкину печатать запрещенные книги. Они переселились в дом, где располагалась типография. За короткий срок напечатали: «Историю французского крестьянина», прокламацию «Чей-то братцы», выдержки из журнала «Вперёд!», а также 40—50 бланков паспортов.

В конце мая 1874 года приехала с сестой в Саратов с отпечатанными листами и занялась в мастерской И. Пельконена их фальцовкой и брошюровкой. Арестована  во время обыска в мастерской Пельконена. С  по  содержалась в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости, затем в Доме предварительного заключения.  предана суду Особого присутствия Правительствующего сената по обвинению в принадлежности к противозаконному сообществу и в печатании и в распространении сочинений, возбуждающих к бунту и к явному неповиновению власти верховной (Процесс ста девяноста трёх). За отказ отвечать на вопросы суда удалена  из зала заседаний.  признана виновной и приговорена к лишению, всех прав состояния и к каторжным работам на заводах на четыре года, при чем суд ходатайствовал о замене последних ссылкой на житьё в Тобольскую губернию. По Высочайшему повелению  ходатайство суда удовлетворено. Перед отправлением в Сибирь содержалась в Литовском замке, откуда отправлена .

Жила в городе Кургане Курганского округа Тобольской губернии вместе с мужем Александром Николаевичем Аверкиевым. Муж, вместе с ссыльным И. Ф. Белявским организовал кузницу, а так же занимался ремонтом швейных машин.

В 1883 или 1887 году вместе с мужем за содействие побегам политических (бежали С. А. Иванов, Н. Толузаков и Л. В. Чемоданова) и «вредное влияние» на ссыльных переведена в город Сургут Сургутского округа Тобольской губернии. В феврале 1888 года участвовала в с. Юганском Сургутского округа в коллективном протесте ссыльных против действий губернатора; обыскана . В 1889 году, по постановлению Особого совещания переведена в с. Кондинское Берёзовского округа Тобольской губернии.

В 1891 году разрешено свободное жительство в Сибири. В 1893 году за окончанием срока освобождена от гласного надзора и по распоряжению Департамента полиции от  подчинена надзору негласному.

Получила право возвратиться в пределы Европейской России с ограничением места жительства; жила под надзором в Саратове. Арестована  по делу Василевского и содержалась в Саратовской тюрьме, а в июне 1902 года отправлена в Санкт-Петербург. С  по  содержалась в тюрьме Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. Привлечена к дознанию по обвинению в принадлежности к саратовской группе социалистов-революционеров. В феврале 1903 года из Санкт-Петербурга приехала Саратов, а оттуда в Самару. В Самаре она очутилась потому, что из Саратова, где находилась под надзором, попросили убраться. Саратов в те годы считался гнездом нелегальщины.

По Высочайшему повелению  выслана под гласный надзор полиции в Архангельскую губернию на 5 лет.

Елена Ивановна Аверкиева умерла от инсульта в 1918 году в городе Саратове Саратовской губернии, ныне город — административный центр Саратовской области. Причиной смерти стало известие о гибели сына, служившего в Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Семья 
 Дед Антон Иосифович Прушакевич, поляк.
 Отец Иван Антонович Прушакевич, ссыльный поляк, дослужившийся до коллежского асессора.
 Сестра Юлия (1848—1885, от туберкулёза), вместе с сестрой работали в типографиях Мышкина и Пельконена и были арестованы.  была освобождена из Петропавловской крепости на поруки мужа А. П. Семёнова и вместе с ним скрылась за границу. В сентябре 1878 года вернулась в Россию и была сослана в Вологодскую губернию. В 1880 году ей разрешили жить в Санкт-Петербурге.
 Брат Пётр Прушакевич (1861—?), служил писцом в Архангельском губернском правлении. В октябре 1877 года подозревался в передаче в Архангельскую тюрьму запрещенных книг арестованному Успенскому. Привлечен к дознанию, производившемуся при Архангельском жандармском управлении.
 Муж Александр Николаевич Аверкиев (1851 — до 1904), из дворян Самарской губернии. В 1874 году арестован по делу о незаконной пропаганде, в 1876 году освобождён из-за недостатка улик. Организовал нелегальную типографию и в апреле 1878 года арестован. В 1878 году женился на Елене Прушакевич. В семье семеро детей.
 Дочери Ольга (ок. 1880—?), Любовь (ок. 1882—?), Вера ( —?, в замужестве Талалаева; в 1934 году за партийную принадлежность к эсэрам, а также деятельность во Всесоюзном обществе бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, была отправлена в ссылку в Сургут), Надежда, Анна, Нина.
 Сын Борис Александрович Аверкиев (?—1918).

Примечания 

Народники
Заключённые Петропавловской крепости
Персоналии:Курган
Персоналии:Сургут
Персоналии:Октябрьский район (Ханты-Мансийский автономный округ)
Персоналии:Самара
Эсеры
Умершие от инсульта